Свети апостол Петър и свети апостол Павел са християнски апостоли, светци и проповедници, техните имена под формата Свети апостоли Петър и Павел, Св. св. Петър и Павел носят:

Манастири 
 Баткунски манастир „Св. св. Петър и Павел“, манастир край Пазарджик, България;
 Белочерковски манастир „Св. св. Петър и Павел“, манастир край Пловдив, България;
 Свищовски манастир „Св. св. Петър и Павел“, България
 „Свети апостоли Петър и Павел“, край село Ивански, България;

Църкви 
 В България
 Св. св. Петър и Павел (Велико Търново) – бивша митрополитска катедрала във Велико Търново, България
 Св. св. Петър и Павел (Ветрен) – във Ветрен, област Кюстендил, България
 Св. св. Петър и Павел (Никопол) – средновековен храм в Никопол, България
 Св. св. Петър и Павел (Преколница) – в Преколница, област Кюстендил, България
 Св. св. Петър и Павел (Силистра) – митрополитска катедрала в Силистра, България
 Св. св. Петър и Павел (Сопот) – в Сопот, област Пловдив, България

 В Сърбия
 Св. св. Петър и Павел (Попе) – Стари Рас, Сърбия
 Св. св. Петър и Павел (Биело поле) – Биело поле в Сърбия, където е написано Мирославовото евангелие
 В Европа
 Св. св. Петър и Павел (Бърно) – епископска катедрала в Бърно, Чехия
 Св. св. Петър и Павел (Гомел) – в Гомел, Беларус
 Св. св. Петър и Павел (Конско) – в Конско, Република Македония
 Св. св. Петър и Павел (Нант) – епископска катедрала в Нант, Франция